L'expression col blanc peut faire référence à divers éléments :

Littérature et Presse écrite
 Le Col Blanc est un journal syndical québécois fondé en 1967.
 Le Buveur en col blanc est le titre du  de la bande dessinée Canardo, de Benoît Sokal.
 Col blanc est un roman graphique de Giacomo Patri, paru en 2007 aux éditions Zones (label des éditions La Découverte), 128 pages en limogravure. Réédition en fac-similé d'après l'original White Collar de 1940.

Monde du travail 
 Les cols blancs désignent, par opposition aux cols bleus, les employés de bureau et les preneurs de décisions dans une entreprise.
 Les pasteurs ont un uniforme qui comporte un col blanc.
 Dans certains pays, la robe d'avocat comporte un col blanc.

Taxonomie
Diverses espèces d'animaux et notamment d'oiseaux sont dites « à col blanc », parmi elles :
 L'anabate à col blanc, de la famille des Furnariidae.
 Conure à col blanc (ou Pyrrhura albipectus).
 Le manakin à col blanc (ou Manacus candei).
 Le merle à col blanc (ou Turdus albicollis).
 La mésange à col blanc (ou Aegithalos fuliginosus), de la famille des Aegithalidae.
 Le pétrel à col blanc (ou Pterodroma cervicalis), de la sous-famille des Procellariinae.
 Le pic-noir à col blanc, notamment dans la préfecture autonome Xishuangbanna en République populaire de Chine.

Toponymie
Divers cols de montagne portent le nom de col Blanc (ou White Pass en anglais) :

 Le Col Blanc, situé à la frontière entre l'Alaska (États-Unis) et la Colombie-Britannique (Canada).
 Le Col blanc, situé dans l'État américain de Washington.
Le Col blanc, situé en principauté d'Andorre, plus haut point de la station Grand Valira.

